Laubenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Laubenbach (Gemeinde St. Pantaleon), Rotte der Gemeinde St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Laubenbach (Gemeinde Puchenstuben), Ortschaft der Gemeinde Puchenstuben, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Gewässer:
 Laubenbach (Argenbach), linker Zufluss des Argenbachs (zur Bregenzer Ach) bei Untertobel, Gemeinde Damüls, an der Gemeindegrenze zu Fußach, beide im Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Laubenbach (Schwarzach), Oberlaufname Röstbach, rechter Zufluss der Schwarzach (zur Naab) beim Laubenhof, Markt Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Laubenbach (Waginger See), nordöstlicher Zufluss des Waginger Sees bei Wolkersdorf, Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Laubenbach (Weißer Main),  rechter Zufluss des Weißen Mains in Schlömen, Gemeinde Neuenmarkt, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Laudenbach